Bligo (Buaran)
 Bligo (Candi)
 Bligo (Ngluwar)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing